Wacław I Święty (ok. 907-929/935) – książę Czech 921-929/935
 Wacław I Przemyślida (ok. 1205-1253) – król Czech 1230-1253
 Wacław I legnicki (1310/1318-1364) – książę legnicki 1342-1364
 Wacław I Luksemburski (1337-1383) – książę Luksemburga 1354-1383
 Wacław I Opawski (1362-1381) – książę opawski 1365-1381
 Wacław I cieszyński (1413/1416-1474) – książę cieszyński 1431-1468
 Wacław I Zatorski (ok. 1414-1468) – książę oświęcimski 1433-1445 i zatorski 1445-1468